Распространение COVID-19 в Удмуртии — распространение пандемии (COVID-19) по территории Удмуртии. Первые подтверждённые случаи на территории Удмуртской Республики были выявлены 22 марта 2020 года. В Удмуртии на 7 июля зарегистрировано 1592 случаев заражения новым видом коронавируса, 17 летальных исходов, 1252 пациента вылечились.

Количество заразившихся COVID-19 в Удмуртии

Количество заразившихся в Удмуртии по районам 
По состоянию на 26 июня 2020 года в районах Удмуртии выявлены следующие данные:

Ижевск - 595

Можга - 193

Алнашский район - 117

Завьяловский район - 91

Малопургинский район - 54

Глазов - 36

Воткинский район - 33

Балезинский район - 33

Можгинский район - 23

Граховский район - 19

Увинский район - 17

Сарапул -25

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 15

Ярский район - 8

Воткинск - 10

Красногорский район - 7

Шарканский район - 6

Якшур-Бодьинский район - 7

Игринский район -13

Кезский район - 6

Кизнерский район - 5

Камбарский район - 5

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 3

Селтинский район - 3

Вавожский район - 10

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 2

Киясовский район - 1

Хронология 
18 марта глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за риска распространения коронавируса на территории республики. Сегодня в Удмуртии ситуация стабильная. Пока нет ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией. Для того чтобы ее сохранить, принято решение о введении режима повышенной готовности. Глава Удмуртии находится в постоянном контакте с правительством России, мы получаем всю необходимую информацию и помощь. Причин для паники и беспокойства у населения нет",— отметил председатель правительства республики Ярослав Семенов. 17 марта ИжГСХА, ИжГТУ, ГГПИ перешли на дистанционное обучение.

С 19 марта в республике запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 500 человек.

22 марта в Удмуртии выявлено два первых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Заразившийся 27-летний молодой человек вернулся из Венгрии, а заболевшая 20-летняя девушка из Швейцарии.

23 марта школы Удмуртии перешли на каникулы с дальнейшей дистанционной формой обучения.

УдГУ перешёл на дистанционную форму обучения.

24 марта во всех городах Удмуртии ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием 50-100 человек.

27 марта было выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это родственники первых заболевших.

С 28 марта марта по 5 апреля закроют ночные клубы, детские центры, фитнес-клубы, сауны, кинотеатры, фудкорты, бассейны. Кафе и рестораны будут работать до 20:00. Детские сады — в режиме свободного посещения.

30 марта были закрыты все мечети для коллективных и пятничных намазов до отмены режима пандемии из-за коронавируса.

31 марта троих жителей Удмуртии выписали из больницы, так как они вылечились от инфекции.

Власти вводят домашний режим самоизоляции для всех жителей региона, независимо от возраста.

1 апреля многодетные семьи Удмуртии начали получать продуктовые наборы на время действия режима самоизоляции.

4 апреля был выявлен пятый заразившийся коронавирусной инфекцией. Им оказался 35-летний мужчина — один из пассажиров лайнера Costa Magica.

7 апреля зарегистрировали еще четыре случая заражения коронавирусом.

9 апреля в Удмуртии было подтверждено еще два случая заражения COVID-19. Это женщины 57 и 77 лет.

10 апреля Городскую клиническую больницу № 1 в Ижевске закрыли на карантин из-за двух подтвержденных случаев коронавируса у больных пневмонией.

11 апреля было выявлено еще два случая заражения коронавирусом. Инфекцию подтвердили у двух мужчин.

В двух сельских поселениях объявляется карантин — это село Малая Пурга и деревня Баграш-Бигра.

13 апреля выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них лежали в теперь закрытой на карантин Горбольницы № 1 Ижевска. Первый случай заболевания инфекцией выявлен в городе Глазов. Ранее случаи регистрировались только в Ижевске и Малопургинском районе.

14 апреля В Удмуртии зарегистрировали 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией,это 17 пациентов и сотрудников закрытой на карантин Городской клинической больницы № 1 Ижевска,1 житель поселка Яр, прибывший из Москвы. Один человек выздоровел.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил: в города Удмуртии ограничат въезд и выезд с 20 апреля. Для Глазова ограничения вводятся с 17 апреля. На въездах и выездах из городов установят контрольно-пропускные пункты, где будут проверять документы. Храмы в республике закроют с 17 апреля до особого распоряжения. Прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области должны будут самоизолироваться.

15 апреля подтвердилось еще четыре случая заражения COVID-19 в Удмуртии. Диагноз подтвердился у двух жителей Ижевска, жителя Малопургинского района, прибывшего из Москвы, и жителя Дебесского района.

16 апреля лабораторно подтвердили ещё 12 случаев коронавируса.

Зафиксировано три случая смерти от коронавируса, общее количество зараженных новой инфекцией достигло 58. Два человека выздоровело.«На 16 апреля в Удмуртии выявлено еще 12 случаев заражения — трое жителей Ижевска, трое из Алнашского района, четыре из Граховского, один из Камбарки и один из Каракулинского района. Практически все люди приехали из других регионов, где работают»,— отметил господин Бречалов.С 15:00 16 апреля в Алнашском и Граховском районах Удмуртии вводят карантин. Въезд и выезд будет осуществляться в особом режиме контроля со стороны МВД и Росгвардии.

17 апреля в Удмуртии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

18 апреля выявлено 30 случаев заражения. Александр Бречалов отметил, что 26 из них это пациенты ГКБ №1 в Ижевске, которая ранее была закрыта на карантин. 1 человек выздоровел.

Весеннюю охоту запретили в Удмуртии из-за ситуации с коронавирусом.

За 19 апреля зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 17 — это пациенты ГКБ №1 Ижевска.

21 апреля выявлено ещё 16 случаев заражения коронавирусом  в Удмуртии. На 21 апреля под наблюдением на коронавирусную инфекцию в Удмуртии находится 231 человек, что на 36 больше, чем сутки ранее. Из них 42 ребенка.

22 апреля -15 новых случаев заражения коронавирусом.

23 апреля выявили еще 10 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался и один выздоровел.

24 апреля подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Стало известно, что с 27 апреля в Малой Пурге и Баграш-Бигре планируют снять карантин.

27 апреля еще два пациента с COVID-19 скончались, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

29 апреля выявили 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще две пациентки с COVID-19 скончались, шесть человек вылечились.

С 30 апреля в Удмуртии расширят список организаций и индивидуальных предпринимателей, которые смогут возобновить работу. Как сообщил в прямом эфире «Вконтакте» глава республики Александр Бречалов, с завтрашнего дня ограничения снимаются с компаний, предоставляющих бытовые услуги, в частности ремонта часов, бытовой техники, химчисток и т.п. Это касается также точек в торговых центрах при соблюдении всех санитарных норм и правил.

Жители Удмуртии с 30 апреля будут обязаны носить маски при посещении аптек, работающих магазинов, пользовании общественного транспорта, в том числе такси, а также на остановках общественного транспорта. Об этом в прямом эфире «Вконтакте» заявил глава республики Александр Бречалов.

Выявлено ещё 9 случаев заболевания

В ГКБ №1 в Ижевске и Кизнерской районной больнице сняли карантин.

1 мая ещё одна пожилая пациентка с COVID-19 скончалась в Удмуртии, подтвердили семь новых случаев заражения, выздоровели 14 человек.

12 мая в Алнашском и Граховском районах Удмуртии сняли карантин.

16 мая бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов ушел из жизни. У него был коронавирус.

19 мая прокуратура и следственное управление следственного комитета Удмуртии принимают заявления от медработников региона о полной или частичной невыплате надбавок за работу с коронавирусными больными.

22 мая предприятия общепита в Удмуртии смогут возобновить работу не раньше 1 июня. Об этом сказал глава региона Александр Бречалов в эфире на своей странице во «ВКонтакте».

23 мая первый случай заражения выявили в Сюмсинском районе.

24 мая дополнительные ограничительные мероприятия ввели в Можге из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Примечания 

События в Удмуртии
Пандемия COVID-19 в России по административно-территориальным единицам
2020 год в Удмуртии